Die Division 1 1958/59 war die 21. Austragung der professionellen französischen Fußballliga. Meister wurde OGC Nizza, der seinen vierten Titel seit 1951 gewann.

Erster Spieltag war der 17. August 1958, letzter Spieltag der 31. Mai 1959. Eine „Winterpause“ gab es nur für eine Woche über den Jahreswechsel.

Vereine 
Teilnahmeberechtigt waren die Vereine, die die zurückliegenden Saison nicht schlechter als auf dem 16. Platz abgeschlossen hatten, dazu vier Aufsteiger aus der zweiten Division. Somit spielten in dieser Saison folgende Mannschaften um den Meistertitel:
 drei Klubs aus dem äußersten Norden (Racing Lens, US Valenciennes-Anzin, OSC Lille),
 drei aus Paris bzw. Champagne-Ardenne (Racing Paris, Titelverteidiger Stade Reims, UA Sedan-Torcy),
 drei aus dem Nordosten (FC Sochaux und die beiden Aufsteiger FC Nancy, Racing Strasbourg),
 drei aus dem Westen (SCO Angers und die beiden Aufsteiger Stade Rennes UC, FC Limoges),
 acht aus dem Süden (AS Saint-Étienne, Olympique Lyon, Toulouse FC, Olympique Alès, Olympique Nîmes, Olympique Marseille, OGC Nizza, AS Monaco).

Saisonverlauf 
Paris legte einen aufsehenerregenden Saisonstart vor, war nach 16 Runden noch unbesiegt und spielte insbesondere in der Offensive spektakulär. Kopf der Mannschaft war der „alte Techniker Joseph Ujlaki“ und „Vollstrecker im Sturm“ Thadée Cisowski, der als erster Spieler in der Ligageschichte zum dritten Mal die Torjägerkrone gewann. Dann leisteten sich die „Pinguine“ eine Heimniederlage gegen Sochaux, und den symbolischen Herbstmeistertitel eroberte sich Nizza. Die Mannschaft von der Côte d’Azur, in den beiden Vorjahren lediglich Liga-13., hatte einen personellen Umbruch erfahren und bildete eine Mischung aus Routiniers und „hungrigen Jungen“; In der Rückrunde verlor der OGC nicht ein einziges Spiel auf Gegners Plätzen, und vor eigenem Publikum leistete er sich seinen einzigen Punktverlust während der gesamten Saison am vorletzten Spieltag (0:3 gegen Angers), als der Gewinn der Meisterschaft bereits feststand. Damit ließ Nizza auch die beiden vor Saisonbeginn zu Hauptfavoriten erklärten Teams hinter sich: Nîmes musste sich trotz einer beeindruckend kampfstarken Spielweise und eines gefährlichen, marokkanisch-deutschen Torjäger-Duos (Akesbi/Skiba) erneut mit der Vizemeisterschaft zufriedengeben, während der amtierende Meister Reims, wie schon drei Jahre zuvor, einen zu großen Teil seiner Kraft in seinen erfolgreichen Parcours im Europapokal investiert zu haben schien und damit bereits zum vierten Mal an einer Titelverteidigung scheiterte.

Am Tabellenende mussten Nancy – als einziger Aufsteiger – und Alès die höchste Spielklasse verlassen; begleitet wurden sie von zwei „ehemaligen Schwergewichten des französischen Fußballs“: Lille setzte seine „Zitter- und Fahrstuhlsaisons“ der jüngeren Zeit fort, während Marseille „den Preis für eine verfehlte Einkaufspolitik bezahlte“ und als letztes Gründungsmitglied der Division 1 in der folgenden Saison erstmals seit 1932 nicht mehr zu diesem Kreis dazugehörte. Diese vier Klubs wurden durch Stade Français Paris, SC Toulon, Girondins Bordeaux sowie den Le Havre AC, Zweitligameister und als erster unterklassiger Verein in der Wettbewerbsgeschichte Gewinner des Landespokals, ersetzt.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Die Spieler des Meisters 
Während der Saison waren unter Trainer Jean Luciano folgende 15 Spieler zum Einsatz gekommen (in Klammern: Zahl der Punktspiele): Jean-Pierre Alba (31), Omar Barrou (23), André Chorda (32), Alain Cornu (30), Jacques Faivre (15), François Ferry „Koczur“ (34), Jacques Foix (38), César Héctor González (36), Georges Lamia (38), Alphonse Martinez (12), François Milazzo (31), Alberto Muro (36), Victor Nurenberg (37), Vincent Scanella (24), René Vergé (1)

Die Schützen von Nizzas 80 Treffern sind aus der vorliegenden Literatur nicht vollständig zu ermitteln; exakt bekannt sind die Zahlen nur für Foix (18), Muro und Nurenberg (jeweils 16).

Erfolgreichste Torschützen

Siehe auch 
 Division 2 1958/59
 Coupe de France 1958/59

Literatur 
 Hubert Beaudet: Le Championnat et ses champions. 70 ans de Football en France. Alan Sutton, Saint-Cyr-sur-Loire 2002, ISBN 2-84253-762-9
 Sophie Guillet/François Laforge: Le guide français et international du football éd. 2009. Vecchi, Paris 2008, ISBN 978-2-7328-9295-5
 L’Équipe: France Football 59. Numéro Speciale, Paris 1959
 Jean-Philippe Rethacker: La grande histoire des clubs de foot champions de France. Sélection du Reader’s Digest, Paris/Bruxelles/Montréal/Zurich 2001, ISBN 2-7098-1238-X

Anmerkungen und Nachweise 

1958/59
Fußballsaison 1958/59